Le terme de « guerre des Manuels » est employé pour désigner une controverse à propos de certains manuels scolaires dans différents pays et à différentes époques :
 la « guerre des Manuels » au Japon pendant les années 2000 ;
 en France, au , entre les partisans de l'école laïque et ceux de l'Église catholique :
 la « première guerre des Manuels » en 1882-1883,
 la « seconde guerre des manuels » à l'occasion de la guerre scolaire (1907-1914).

Voir aussi